Mondiali 1893 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1893:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1893 – 1ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1893 – 1ª edizione